Юрий Розанов:
 Розанов, Юрий Альбертович (1961—2021) — российский спортивный телекомментатор.
 Розанов, Юрий Анатольевич (род. 1934) — российский учёный в области теории вероятностей, лауреат Ленинской премии (1970).
 Розанов, Юрий Константинович (род. 1939) — специалист в области преобразовательной техники и силовой электроники.